Le terme chlorure de titane peut désigner les composés :
 chlorure de titane(II) ou dichlorure de titane ;
 chlorure de titane(III) ou trichlorure de titane ;
 chlorure de titane(IV) ou tétrachlorure de titane.

Titane
Composé du titane